Hesteyru är en bergstopp i republiken Island. Den ligger i regionen Suðurland,  km öster om huvudstaden Reykjavík. Toppen på Hesteyru är 317 meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Hesteyru ligger vid sjön Hestvatn.

Trakten runt Hesteyru är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Selfoss, omkring 19 kilometer sydväst om Hesteyru. Trakten runt Hesteyru består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor 

Berg i Suðurland
Berg i Island 200 meter över havet eller högre